HMS Intrepid je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Intrepid (D10) 
 HMS Intrepid (L11)

Intrepid